Hieronder volgt de (vereenvoudigde) stamboom van de grootvorsten van het grootvorstendom Moskou en van de tsaren en tsarina's van Rusland.

Zie ook
Tsaar
Tsaardom Rusland
Lijst van tsaren van Rusland

Russische Tsaren
Stamboom huis Romanov
Huis Wasa